Rome — мартиал-индастриал/дарк-фолк группа, образованная в 2005 году Жеромом Ройтером в Люксембурге. В начале 2006 года группа подписала контракт с независимой звукозаписывающей компанией CMI. С 2009 года издаётся лейблом Trisol Music Group.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт лейбла CMI
 Официальный сайт лейбла Trisol Music Group
 Группа на сайте Last.fm

Фолк-рок-группы
Музыкальные коллективы Люксембурга